Voss kan som auktorsförkortning betyda:

 Andreas Voss (1857–1924), auktorsförkortning Voss
 Eduard Voss (1884–1974), entomolog
 Edward Groesbeck Voss (1929–2012), auktorsförkortning E.G.Voss
 Gilbert L. Voss (1918 – 23 januari 1989), amerikansk oceanograf specialiserad på bläckfiskar
 Nancy A. Voss, amerikansk zoolog specialiserad på blötdjur
 S. Randal Voss, herpetolog
 
 Ej att förväxla med
 Anita Brinckmann-Voss, auktorsförkortning Brinckmann

Robotskapade auktorsförkortningar